Мишель Леритье (; 11 октября 1889, Бордо — 15 июня 1951, Париж) — французский историк, основатель и долголетний (1926-45) генеральный секретарь Международного комитета исторических наук (МКІН).

Биография 
С 1926 г. — профессор Высшей школы общественных наук в Париже (Франция). В последние годы жизни — профессор университета Экс-ан-Прованс вблизи г. Марсель (Франция). Научную деятельность начал как исследователь истории французских провинций конца 17-18 вв. и Французской революции конца 18 века, позже сосредоточил внимание на истории Восточной Европы и Балкан 19 — нач. 20 ст. Автор учебников по истории Франции и Европы. Соорганизатор 6-8-го Международных конгрессов историков, способствовал привлечению исторических учреждений ВУАН (ныне Национальная академия наук Украины) к МКІН. Опубликовал в Бюллетене МКІН за 1941—1943 гг. труды историка Н. Йорги («Талейран и Рейнар: Раздел с древней дипломатии»).

Публикации 
 Histoire des rapports de la Chambre de commerce de Guienne avec les intendants, le Parlement et les jurats, de 1705 à 1791, avec préface de M. Paul Courteault,… / Bordeaux : impr. de Gounouilhou , 1913
 Les débuts de la Révolution à Bordeaux : d’après les tablettes manuscrites de Pierre Bernadau, Paris : Société de l’histoire de la Révolution française , 1919
 Tourny intendant de Bordeaux, Paris : s.n , 1920
 Tableau économique de la Touraine, Paris : l’Action nationale , 1920
 La Grèce, Paris : F. Rieder , 1921
 Tours, ses fonctions urbaines, Paris : E. Leroux , 1922
 La France depuis 1870, Paris : F. Alcan , 1922
 Tours pendant la guerre : (1914—1919) ; préface de M. Camille Chautemps,… / Tours : Deslis , 1924
 Histoire diplomatique de la Grèce de 1821 à nos jours Tome II, Le règne d’Othon. La Grande Idée, 1830—1862, Édouard Driault et Michel Lhéritier, Paris : Les Presses universitaires de France , 1925
 Histoire diplomatique de la Grèce de 1821 à nos jours Tome III, Le règne de Georges 1er avant le traité de Berlin (1862—1878), Hellénisme et Slavisme, Paris : Les Presses universitaires de France , 1925
 Histoire diplomatique de la Grèce de 1821 à nos jours, Edouard Driault et Michel Lhéritier, Paris : Les Presses universitaires de France , 1925—1926
 Tours et la guerre : Etude économique et sociale, Camille Chautemps, Michel Lhéritier, Paris : [s.n.] , 1926
 Histoire diplomatique de la Grèce de 1821 à nos jours Tome IV, Suite du règne de Georges Ier jusqu'à la Révolution turque (1878—1908), Hellénisme et Germanisme, Paris : Presses universitaires de France , 1926
 Histoire diplomatique de la Grèce de 1821 à nos jours Tome V, La Grèce et la Grande Guerre. De la Révolution turque au Traité de Lausanne, 1908—1923, par Edouard Driault et Michel Lhéritier / Paris : Presses universitaires de France , 1926
 Histoire de l’Europe : et particulièrement de la France pendant les 17e et 18e siècles (1610—1789) : classe de seconde : cours d’histoire à l’usage de l’enseignement secondaire : programme du 3 décembre 1923 et du 5 juin 1925, par G. Pages, M. Lhéritier, Paris : librairie F. Acan , 1927
 Une grande entreprise de coopération intellectuelle : le projet d’annuaire international de bibliographie historique, Paris : Les Presses Universitaires de France , 1927
 Régions historiques : Europe centrale, Orient méditerranéen et Question d’Orient, Paris : La Renaissance du Livre , 1928
 Histoire universelle et histoire internationale : Suites d'études / N. Jorga, M. Lheritier / Paris : Presses universitaires de France , 1930
 Le sens et le rôle des fonctions urbaines dans l'évolution des villes, Bruxelles, 1931
 Histoire et causalité, Oslo : H. Aschehoug , 1933
 L’Evolution des rapports gréco-roumains depuis un siècle (1821—1931), Paris : librairie universitaire J. Gamber , 1933
 L'évolution des régions historiques, l’Europe orientale et la Hongrie : exposé présenté au Congrès international des historiens à Varsovie, et à l’occasion de conférences faites dans les Universités de Budapest, Debrecen, Poznan, Riga et Tartu, Paris : Presses universitaires de France , 1935
 L’enseignement de l’histoire et la coopération intellectuelle : Conférence pour la Société française de pédagogie, Paris : Les Presses Universitaires de France , 1935
 L’Europe orientale à l'époque contemporaine, Paris : Boivin & Cie , 1938
 La renaissance de l’Europe orientale à l'époque contemporaine, Paris, 1938
 La Révolution à Bordeaux dans l’histoire de la Révolution française [1], La fin de l’Ancien Régime et la préparation des États généraux (1787—1789) ; avec le concours de Camille Lhéritier / Paris : Presses universitaires de France, 1942
 La question d’Iran à l'époque moderne et contemporaine, Paris, 1946
 Tours et la guerre : étude économique et sociale ; avec le concours de Camille Chautemps, Paris : Presses universitaires de France, [1926]
 La Question d’Orient à l'époque de Byzance, Paris : A. Picard , 1928
 Les documents diplomatiques Austro-allemands sur les origines de la guerre de 1870—1871, Paris : Edit. Rieder, 1928
 La Presse française pendant la Révolution : Mirabeau journaliste, Paris : les Presses univ. de France, 1938
 La Russie : la Russie des tzars jusqu’au XIXe siècle, Paris : La Renaissance du livre, impr. 1946
 Liberté (1789—1790) : Les Girondins, Bordeaux et la Révolution française, Paris : La Renaissance du livre, impr. 1947

Примечания

Источники и литература 
 Исаевич Я. Д. Лерітьє (Lhеritier) Мишель //

Литература 
 Bilhaut L., Lacousse M. Fonds du Comite International des Sciences Historiques (C. I. S. H.). Paris, 2001
 Erdmann K. D. Toward a Global Community of Historians: The International Congresses and the International Committee of Historical Sciences, 1898—2000. New York-Oxford, 2005.

Историки Франции
Историки Французской революции